

31 мая 

 Ас-Сабуни, Мухаммад — арабский мусульманский учёный и поэт .
 Аскеров, Фикрет (70) — азербайджанский кинооператор  
 Белько, Надежда Николаевна (75?) — белорусская судья национальной категории по автоспорту, бывшая автогонщица .
 Браун, Джеральд (86) — американский физик, лауреат медали имени Макса Планка (1997) .
 Госвами, Абир (37) — индийский актёр .
 Джин Стэплтон (90) — американская актриса, неоднократный лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми» .
 Сандовал, Хайро Мора (26) — коста-риканский эко-активист. Убит .
 Тасбергенов, Кошкарбек (58) — казахстанский домбрист, заслуженный артист Казахстана (о смерти объявлено в этот день) .

30 мая 
 Брукс, Дин (96) — американский врач и актёр («Пролетая над гнездом кукушки») .
 Вишневский, Александр Александрович (73) — советский и российский хирург, лауреат Государственной премии СССР, доктор медицинских наук, профессор .
 Гхош, Ритупарно (49) — индийский кинорежиссёр .
 Дино, Гюзин (102) — турецкая и французская писательница, переводчик и лингвист .
 Дель Борго, Эллиот (74) — американский композитор .
 Киприан (Куцумбас) (78) — Первоиерарх и Председатель неканонической Греческой старостильной юрисдикции «Синод противостоящих» с титулом Митрополит Оропосский и Филийский .
 Парьянне, Юрьё (83) — финский актёр .
 Тимербулатов, Шамиль Харисович (62) — российский татарский композитор .

29 мая 
 Агирре Суарес, Рамон (68) — аргентинский футболист («Эстудиантес»), обладатель Межконтинентального кубка (1968) .
 Бланшар, Франсуаза (58) — французская актриса («Живая мёртвая девушка») .
 Вали ур-Рехман — пакистанский террорист, заместитель лидера движения «Талибан» в Пакистане, убит в ходе антитеррористической операции .
 Вржесинский, Валентин Иванович (85) — российский оперный певец (баритон) и артист оперетты, народный артист РСФСР .
 Грили, Эндрю (85) — американский писатель и социолог .
 Кузнецов, Виллор Петрович (79) — российский актёр театра и кино, заслуженный артист России .
 Раме, Франка (83) — итальянская актриса, драматург и общественный деятель, жена Дарио Фо .
 Ровбель, Николай Фомич (86) — новосибирский меценат .
 Хэнфт, Хелен (79) — американская актриса  .

28 мая 
 Биббия, Нино (91) — итальянский скелетонист, чемпион зимних Олимпийских игр в Санкт-Морице (1948) .

 Громлюк, Николай Васильевич (ок. 70) — украинский цветовод, основатель розовой плантации «Трояндова республика» .
 Демирель, Назмие (85) — первая леди Турции (1993—2000), жена Сулеймана Демиреля .
 Куликов, Виктор Георгиевич (91) — советский военный деятель, Маршал Советского Союза (1977), начальник Генерального штаба (1971—1977), Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами стран-участниц Варшавского договора (1977—1989), Герой Советского Союза (1981) .
 Мулонге, Ирениз (112) — старейшая жительница Франции .
 Ромеро, Эдди (88) — филиппинский режиссёр, сценарист и продюсер .
 Шмюкле, Герд (95) — западногерманский генерал, первый заместитель командующего объединенными силами НАТО в Европе (1978—1980) .

27 мая 
	
 Аббас, Яра (26) — журналистка сирийской телекомпании «Аль-Ихбария»; убийство .
 Барди, Дьёрдь (92) — венгерский актёр  .
 Виссер, Ингрид (35) — нидерландская волейболистка, чемпионка Европы (1995); убийство (объявлено в этот день)  .
 Карева, Юнона Ильинична (79) — советская актриса, заслуженный деятель искусств России, первая жена Станислава Говорухина, мать Сергея Говорухина .
 Литл Тони (Антонио Чаччи) (72) — итальянский певец .
 Марюхин, Геннадий Петрович (81) — диктор казахстанского радиовещания .
 Муртазалиева, Патимат Ибрагимовна (85) — дагестанская писательница, партийный и общественный деятель, заслуженный работник культуры Российской Федерации (сообщили в Союзе писателей Дагестана).
 Пертви, Билл — британский актёр .
 Су, Абдулайе Секу (81 или 82) — малийский политик, премьер-министр (1993—1994) .
 Тормозов, Андрей Александрович (30) — чемпион России по пауэрлифтингу; убийство .

26 мая 

 Вэнс, Джек (96) — американский писатель-фантаст .
 Градобоев, Игорь Владимирович (41) — белорусский футболист («Белшина»), чемпион Белоруссии (2001) .
 Коленьков, Игорь (49) — белорусский спортивный комментатор; инсульт .
 Кох, Лотта (100) — немецкая актриса .
 Крекель Хильдегард (60) — немецкая актриса .
 Мюль, Отто (87) — австрийский художник, представитель венского акционизма .
 Трощило, Павел Павлович (53) — белорусский легкоатлет и тренер, двукратный чемпион СССР в беге на средние дистанции, заслуженный тренер Белоруссии .

25 мая 
 Будко, Уолт (87) — американский баскетболист, игравший в НБА (1948—1952) .
 Грыбчева, Иванка (66) — болгарский кинорежиссёр  .
 Домуховский, Виктор (64) — грузинский правозащитник, депутат Верховного Совета Грузии от коалиции «Круглый стол — свободная Грузия» (1990—1992) .
 Карма, Махендер — индийский политик, входивший в партию Индийский национальный конгресс; убит маоистами .
 Кяндарян, Карен Александрович (87) — армянский академик, врач-кардиолог и рентгенолог .
 Литл, Маршалл (79) — американский рок-н-ролл-музыкант, известный по своей работе с Биллом Хейли и The Jodimars .
 Сорокин, Александр Владимирович (59) — кемеровский журналист, блогер, педагог .

24 мая 

 Борнеманн, Эльза (61) — аргентинская детская писательница .
 Гинзбург, Анна Борисовна (85) — молдавская и американская еврейская певица и актриса (идиш) .
 Граубнер, Готхард (82) — немецкий художник .
 Джонсон, Хейнс (81) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1966) .
 Дейвис, Рон (70) — валлийский футболист .
 Крозье, Мишель (90) — французский социолог .
 Кромбет, Хайме (72) — кубинский политик, секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы (1983—1990), заместитель председателя Совета министров, заместитель председателя Национальной ассамблеи (до 2012) .
 Кычанов, Евгений Иванович (80) — российский учёный-синолог, тангутовед, доктор исторических наук .
 Мартинес Вердуго, Арнольдо (88) — мексиканский политик, последний лидер Мексиканской коммунистической партии (1963—1981) .
 Ньютон-Джон, Рона (70) — британская актриса .
 Падилья, Рауль (73) — мексиканский киноактёр .
 Пучадес, Антонио (87) — испанский футболист .
 Раднаев, Саян Владимирович (78) — солист бурятского театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова, народный артист Российской Федерации .
 Тихонова-Визбор, Нина Филимоновна (74) — вдова барда Юрия Визбора, руководитель Фонда его имени, организатор Межрегионального молодёжного фестиваля авторской песни «Распахнутые ветра» им. Ю. Визбора на озере Селигер .
 Тодоровский, Пётр Ефимович (87) — советский и российский кинорежиссёр, народный артист РСФСР .
 Трус, Леонид Соломонович (84) — российский и израильский правозащитник, почётный председатель новосибирского отделения «Мемориала» .
 Хашимов, Уткир (71) — народный писатель Узбекистана, лауреат государственной премии Узбекистана, депутат Олий Мажлиса .
 Шиманов, Геннадий Михайлович (75) — русский православный мыслитель, публицист, писатель .

23 мая 

 Лев, Михаил Андреевич (Аронович) (95) — еврейский писатель (идиш) .
 Мориц Гессенский (86) — глава Гессенского дома 
 Мустаки, Жорж (79) — французский шансонье, бард и композитор; эмфизема лёгких .
 Робинсон, Флинн (72) — американский баскетболист, чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в 1972 году .
 Сиснетт, Джеймс (113) — барбадосский долгожитель .
 Чернявская, Валентина Степановна (85) — колхозница, Герой Социалистического Труда .

22 мая 

 Батраков, Юрий Васильевич (87) — советский и российский астроном .
 Гринхофф, Брайан (60) — английский футболист («Манчестер Юнайтед») .
 Делюсин, Лев Петрович (89) — российский синолог, один из крупнейших специалистов по новейшей истории Китая .
 Дютийё, Анри (97) — французский композитор .
 Литвиненко, Олег Павлович (81) — советский велогонщик, советский и российский спортивный журналист, призёр чемпионата СССР по трековым гонкам .
 Мейвор, Элизабет (85) — британская писательница и биограф .
 Райхштейн, Нора Абрамовна (86) — российский театральный режиссёр 
 Ригби, Ли (25) — британский солдат, убитый в Лондоне радикальными мусульманами .
 Тараков, Дмитрий Архипович (81) — директор Оренбургского машиностроительного завода, Герой Социалистического Труда (1983) .
 Торп, Ричард (81) — британский актёр .
 Унлу (Унлю), Медет — турецкий бизнесмен, неофициальный «почетный консул Ичкерии»; убит .
 Чеследес, Луис де (64) — канадский актёр .
 Шарипов, Талгат Мусинович (85) — советский и российский башкирский композитор .
 Шмидт, Сигурд Оттович (91) — советский и российский историк и краевед, академик Российской академии образования .

21 мая 
 Болдер, Тревор (62) — британский музыкант (бас-гитарист «Uriah Heep») .
 Бурсейе, Антуан (82) — французский актёр и театральный режиссёр .
 Бюрстатте, Фил (44) — американский музыкант («White Zombie») .
 Веннер, Доминик (78) — французский писатель и историк; самоубийство .
 Воробьёв, Валерий Петрович (48) — соавтор международного патриотического интернет-проекта «Герои страны» .
 Григорьев, Александр Иванович (89) — ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944) .
 Муталиев, Джамалейл Макшарипович (36) — ингушский террорист, лидер Джамаат Галгайче; убит в ходе антитеррористической операции .

20 мая 
 Дорофеев, Вячеслав Сергеевич (73) — советский хоккеист, трёхкратный чемпион СССР по хоккею с мячом (1963, 1964, 1965) .
 Доу, Уильям (88) — канадский хоккеист, чемпион зимних Олимпийских игр в Осло (1952). 
 Зевеке, Александр Васильевич (89) — советский и российский учёный-нейрофизиолог.
 Манзарек, Рэй (74) — американский музыкант, продюсер, автор песен, один из основателей и клавишник группы «The Doors» .
 Масеко, Йеван (70) — зимбабвийский политик и дипломат, губернатор Северного Матабелеленда, посол в Алжире, России и на Кубе .
 Мелик-Пашаева, Алла Александровна (77) — российская тележурналистка и общественный деятель .
 Мусса, Идрис Нделе (60) — чадский политик, председатель Панафриканского парламента (2009—2012) .
 Нарыков, Виктор Дмитриевич (72) — российский тренер, признанный лучшим тренером XX столетия по спортивной акробатике .
 Тимирясов, Виталий Гайнуллович (75) — советский и российский экономист; основатель и ректор казанского Института экономики, управления и права .
 Топсё, Фредерик (99) — основатель и руководитель датской компании Haldor Topsoe, один из самых богатых людей Дании .
 Элиассон, Андерс (66) — шведский композитор .

19 мая 
 Ванген, Андерс (53) — норвежский оперный певец .
 Добровольский, Алексей Александрович (74) — русский идеолог неоязычества .
 Монни, Карло (69) — итальянский актёр .
 Робертс, Дени (90) — британский юрист, главный судья Гонконга (1979—1988) .
 Флорес, Белла (84) — филиппинская актриса .
 Кабирова, Лютфия Рашиджановна (80) — таджикская советская оперная певица (сопрано). Народная артистка СССР.

18 мая 

 Басати, Вячеслав Борисович (49) — российский бизнесмен, генеральный директор ЗАО «Меркурий Девелопмент», построившего самый высокий небоскрёб Европы «Меркурий Сити Тауэр» .
 Балабанов, Алексей Октябринович (54) — российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр .
 Бенков, Йо (Йозеф Элиас Бенкович) (88) — норвежский политик еврейского происхождения, президент Стортинга (1985—1993) .
 Клее, Эрнст (71) — немецкий историк и писатель, лауреат премии Ганса и Софи Шолль (1997) .
 Мараногли, Евгений Даутович (61) — российский дрессировщик, клоун; убийство .
 Нам Док У (89) — южнокорейский политик, премьер-министр Республики Корея (1980—1982) .
 Родионов, Алексей Алексеевич (91) — советский дипломат; министр иностранных дел РСФСР (1968—1971), Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Республике Бирманский Союз (1966—1968), в Исламской Республике Пакистан (1971—1974), в Турции (1974—1983), в Канаде (1983—1990) .
 Форрест, Стив (87) — американский актёр, лауреат премии «Золотой глобус» (1954) .
 Хагизаде, Мирали (37) — иранский бизнесмен; убит в Азербайджане .
 Хэкфорт-Джонс, Пенн (64) — австралийская актриса .
 Шахид Хусейн, Захра — вице-президент партии «Пакистанское движение за справедливость»; убийство .
 Шмид, Лотар (85) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1959), гроссмейстер ИКЧФ (1959), международный арбитр (1975) .
 Яцковский, Марек (66) — польский рок-музыкант .

17 мая 

 Агаев, Эльдар Аскер оглы (57) — советский и азербайджанский военный деятель, Национальный Герой Азербайджана .
 Видела, Хорхе Рафаэль (87) — аргентинский военный и государственный деятель, президент Аргентины (1976—1981) .
 Годдард, Джон (88) — американский учёный-антрополог и путешественник, многократный рекордсмен Книги Гиннесса .
 Гомон, Филипп (40) — французский велогонщик, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Барселоне 1992 года в командной шоссейной гонке .
 Макаров, Сергей (63) — российский концертмейстер и композитор, суфлёр Большого театра .
 Мухтаров, Абдулла Ибрагимович (94) — советский и азербайджанский физик, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана .
 Рехэйс, Йером (73) — нидерландский актёр .
 Сенопальников, Александр Владимирович (55) — советский и российский работник правоохранительных органов; глава УФСКН по Самарской области, бывший начальник уголовного розыска по Тульской области, генерал-лейтенант полиции .
 Харпер, Элайджа (64) — канадский политик, вождь племени Кри .
 Шаперо, Гарольд (93) — американский классический композитор .
 Шульц, Петер (83) — немецкий политик, мэр Гамбурга (1971—1974) .

16 мая 

 Кокорин, Иван Николаевич (85) — директор горно-химического комбината Железногорска (1979—1989) .
 Комарек, Вальтер (82) — чешский политик, видный деятель «бархатной революции», почётный председатель Чешской социал-демократической партии (с 2011) .
 Мататова, Бикель (84) — дагестанско-израильская актриса .
 Рорер, Генрих (79) — швейцарский физик, лауреат Нобелевской премии (1986) .
 Салтуп, Григорий Борисович (60) — писатель, художник, скульптор .
 Шейн, Пол (72) — британский актёр .

15 мая 

 Анисимкова, Маргарита Кузьминична (85) — российская югорская писательница .
 Болотов, Алексей Васильевич (50) — российский альпинист, покоривший 11 восьмитысячников из 14; погиб при восхождении на Эверест .
 Востроилов, Владимир Трофимович (77) — советский футбольный вратарь («Локомотив» Москва, «Зенит» Ленинград), тренер .
 Киршин, Виктор Николаевич (86) — российский тележурналист и поэт .
 Ланс, Альберт (87) — австралийский и французский оперный певец (тенор) .
 Пенгерн, Артюс де (56) — французский киноактёр, сценарист, режиссёр .
 Поликанин, Евгений Иванович (80) — чемпион мира (1954), многократный призёр и рекордсмен международных и всесоюзных соревнований по пулевой стрельбе, заслуженный мастер спорта (1990), заслуженный тренер СССР (1962) и РФ (1992), президент Стрелкового союза России (1992—2002) .
 Рахимов, Рахмат Рахимович (75) — советский и российский этнограф .
 Роза, Энрике (67) — исполняющий обязанности президента Гвинеи-Бисау (2003—2005), рак лёгких .
 Счастная, Нинель Ивановна (79) — художница, заслуженный деятель искусств Белоруссии .

14 мая 
 Козлов, Анатолий Иванович (73) — советский хоккеист («Химик» Воскресенск), советский и российский тренер, дважды бронзовый призёр чемпионатов СССР (1965, 1970), чемпион Австрии (1974, 1975), заслуженный тренер России (1988) .
 Чилингарян, Арсен Абрикович (47) — советский футболист («Арарат»), тренер .

13 мая 
 Балуев, Анатолий Данилович (67) — российский кинорежиссёр .
 Басария, Этери Фёдоровна (63) — абхазская писательница .
 Бельок, Кармен (60) — испанская актриса .
 Бразерс, Джойс (85) — американская актриса и психолог .
 Бор, Андре (90) — французский политик, министр и государственный секретарь (1966—1978) .
 Воротилин, Станислав Петрович (74) — советский футболист («Шинник»), заслуженный тренер России .
 Дени, Андре (65) — бельгийский политик, губернатор Восточной Фландрии (2004—2013) .
 Ена, Василий Георгиевич (89) — советский и украинский географ, ландшафовед.
 Лутринг, Лучано (75) — итальянский и французский грабитель банков .
 Маккензи, Робин (82) — новозеландский физиотерапевт, автор метода Маккензи .
 Мамаев, Виктор Викторович (58) — советский и российский актёр (объявлено в этот день) .
 Платонов, Юрий Андреевич (79) — российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР .
 Розенберг, Михаил Григорьевич (88) — российский юрист, специалист по правовому регулированию внешней торговли, профессор Всероссийской академии внешней торговли .
 Романовский, Владимир Вацлавович (55) — советский белорусский спортсмен, чемпион летних Олимпийских игр в Монреале (1976) на байдарке-двойке (с С. Нагорным) на дистанции 1000 м, двукратный чемпион мира (1981, 1982) . 
 Тувин, Фёдор Владимирович (39) — советский и российский футболист .
 Уолтц, Кеннет Нил (88) — американский политолог, президент Американской ассоциации политической науки .
 Херригель, Отто (75) — намибийский политик, министр финансов (1990—1992) .
 Шукевич, Евгений Михайлович (98) — советский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер СССР .

12 мая 
 Авельяна, Дейзи (96) — филиппинская актриса, национальная артистка Филиппин .
 Агоштон-Менделеньи, Юдит (76) — венгерская фехтовальщица, чемпион летних Олимпийских игр в Токио (1964) в командном первенстве на рапирах .
 Алексеев, Сергей Сергеевич (88) — российский учёный и правовед, один из непосредственных авторов действующей Конституции РФ, член-корреспондент РАН .
 Бьёрнстад, Олаф (82) — норвежский лыжник, победитель Турне четырёх трамплинов (1953/54) .
 Дарсадзе, Гела (50) — грузинский баскетболист .
 Исмаилова, Гульфайрус Мансуровна (83) — казахстанская художница и актриса, народный художник Казахской ССР .
 Ланггут, Герд (66) — немецкий политолог и писатель .
 Ромеро, Константино (65) — испанский актёр  .

11 мая 
 Горностаев, Александр Алексеевич (54) — украинский футбольный арбитр международной категории; умер на футбольном поле во время матча .
 Кларе, Эммануэль (44) — французская биатлонистка, чемпионка мира 1996 года .
 Портной, Идель Шамшович (96) — советский военнослужащий, единственный кавалер пяти орденов Отечественной войны I степени, полковник, политрук советский военнослужащий, единственный кавалер пяти орденов Отечественной войны I степени, полковник, политрук.
 Питерс, Арнольд (87) — британский актёр  .
 Смирнов, Владимир (55) — российский вологодский композитор, бард .
 Уивер, Рон (75) — американский продюсер, лауреат премии Эмми .
 Фарман, Джо (82) — британский физик, который совместно с , и  открыл озоновую дыру над Антарктидой (1985) .
 Хабалов, Олег Тимофеевич (80) — актёр театра «Ромэн» и кино, заслуженный артист России, народный артист Республики Северная Осетия — Алания; .
 Юраш, Игорь Васильевич (43) — российский актёр; погиб при совершении прыжка с парашютом .

10 мая 
 Абдуллаева, Мавлюда Наджмиддиновна (71) — ректор Таджикского государственного института языков им. С. Улугзода (1991—2003), профессор-славист .
 Даулинг, Винсент (83) — ирландский актёр и режиссёр  .
 Комаров, Алексей Филиппович (91) — советский спортсмен и тренер о академической гребле, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) 
 Насонов, Анатолий Павлович (59) — российский государственный деятель, руководитель Росавтодора (1996, 2004), заместитель председателя правительства Московской области; сердечный приступ .
 Торновой, Владислав Андреевич  
 Эдельштейн, Геннадий Михайлович (51) — латвийский музыкант .
 Яковлев, Игорь Николаевич (83) — советский и латвийский деятель кинематографа, звукорежиссёр, звукооператор, композитор и музыкант, четырежды лауреат премии «Большой Кристап»

9 мая 
 Коновалов, Виталий Фёдорович (80) — министр атомной энергетики и промышленности СССР (1989—1991) .
 Ланда, Альфредо (80) — испанский актёр, лауреат Каннского кинофестиваля и премии Гойя .
 Лидер, Джордж (95) — американский политик, губернатор штата Пенсильвания (1955—1959) .
 Луго Хиль, Умберто (79) — мексиканский политик, губернатор штата Идальго (1998—1999) .
 Мегвинетухуцеси, Отар Вахтангович (81) — советский и грузинский актёр театра и кино, народный артист СССР (1979) .
 Миссони, Оттавио (92) — итальянский дизайнер, основатель дизайнерского дома Missoni .
 Михайлов, Олег Николаевич (литературовед) (80) — русский прозаик, литературовед, исследователь литературы первой волны русской эмиграции; погиб в пожаре на своей даче .
 Олиньи, Югетт (91) — канадская актриса .
 Рязанов, Алексей Васильевич (91) — генерал-майор артиллерии, участник Великой Отечественной войны и военного парада 1941 года в Москве  .
 Симпсон, Эндрю (36) — британский яхтсмен, чемпион летних Олимпийских игр (2008), чемпион мира (2010), неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы; несчастный случай .
 Шпигель, Борух (Бронислав) (93) — один из последних участников восстания в Варшавском гетто и участник Варшавского восстания 1944 года .
 Шутов, Валерий Агафангелович (84) — генеральный директор Ижевского радиозавода (1978—1992), лауреат Государственной премии Российской Федерации .

8 мая 

 Бакиров, Филарит Абдулгазимович (63) — российский актёр, народный артист Республики Башкортостан (1995) .
 Ватников, Иосиф Ефимович (90) — российский шахматист, международный мастер (1977) .
 Вермеш, Геза (88) — британский теолог, историк религии, специалист по Кумранским рукописям .
 Виллард, Даллас (77) — американский философ .
 Зер, Петер (61) — немецкий режиссёр .
 Кастивия, Хосе Мария (87) — испанский футболист  
 Купер, Джинн (84) — американская актриса .
 Мид, Тейлор (88) — американский актёр .
 Сана, Андре (92) — архиепископ Киркука Халдейской католической церкви (1977—2003) .
 Форбс, Брайан (86) — британский актёр, сценарист и режиссёр, лауреат Сан-Себастьянского кинофестиваля (1960), лауреат премии BAFTA (1961) .

7 мая 
 Виллериус, Ян (74) — нидерландский футболист .
 Вудс, Обри (85) — британский актёр .
 Кох, Лотте (100) — бельгийская и немецкая актриса .
 Лим Пхайк Гань (97) — малайзийская женщина-юрист, дипломат и общественный и политический деятель. 
 Маццола, Феруччо (65) — итальянский футболист, чемпион Италии (1974), брат Сандро Маццолы, сын Валентино Маццолы .
 Рауофер, Петер (48) — австрийский диджей и продюсер, лауреат премии «Грэмми» (2000); опухоль мозга .
 Руис де Луна, Альфредо (64) — испанский художник-керамист .
 Русина, Ольга (57) — российская и польская пианистка и педагог  .
 Садыков, Мурад (76) — туркменский певец, народный артист Туркменистана .
 Файзиев, Хатам Халматович (76) — узбекский оператор, заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1969) .
 Харрихаузен, Рэй (92) — американский постановщик спецэффектов, кинопродюсер, сценарист .
 Эргович, Мато (86) — югославский и хорватский актёр .
 Языджи, Ибрахим (65) — президент турецкого футбольного клуба «Бурсаспор»; сердечный приступ .

6 мая 

 Ангелов, Йордан (49) — болгарский волейболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Москве (1980) .
 Андреотти, Джулио (94) — итальянский политик, премьер-министр (1972—1973, 1976—1979, 1989—1992) .
 Апарисио Киспе, Северо (89) — перуанский католический ауксилиарий Куско .
 Карни, Стив (55) — британский футболист .
 Кнуйсен, Мишель (83) — бельгийский гребец, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) (двойка распашная без рулевого) .
 Магас, Эсперанса (81) — венесуэльская и кубинская актриса (Реванш, Кассандра) .
 Мартланд, Стив (53) — британский композитор .
 Паниагуа, Хосе Луис (53) — колумбийский актёр .
 Рикмерс, Генри Петер (93) — немецкий политик .
 Сорионела, Франческо (84) — американский актёр .
 Шмидт, Юрген (68) — немецкий физик .
 Юданов, Антон Викторович (77) — общественный деятель республики Алтай, шаман народа тубаларов, актёр, режиссёр .

5 мая 
 Артемьев, Виталий Сергеевич (81) — советский футболист («Локомотив» Москва), серебряный призёр чемпионата СССР (1959), обладатель Кубка СССР (1957) .
 Биберштайн, Михаэль (64) — швейцарский художник .
 Векеман, Дик (52) — бельгийский футболист .
 Кирш, Сара (78) — немецкая поэтесса .
 Куилл, Грег (66) — австралийский музыкант и журналист .
 Нойманн, Йоханн (83) — немецкий социолог .
 Попйорданов, Петр (48) — болгарский актёр; черепно-мозговая травма .
 Пройс, Лейф (85) — норвежский фотограф .
 Фальк, Росселла (86) — итальянская актриса .

4 мая 
 Артёмова, Лариса Захаровна (63) — российский театральный режиссёр .
 Боуэн, Отис (95) — американский политик, губернатор Индианы (1973—1981), министр здравоохранения и социальных служб США (1985—1989) .
 Дюв, Кристиан де (95) — бельгийский цитолог и биохимик, первооткрыватель лизосомы, лауреат Нобелевской премии в области медицины (1974), эвтаназия .
 Красноречьев, Леонид Егорович (80) — российский архитектор-реставратор, создатель музея деревянного зодчества «Витославлицы» в Великом Новгороде, лауреат Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства .
 Мачадо, Марио (78) — американский журналист, актёр и футбольный диктор, восьмикратный лауреат премии Эмми .
 Портильо де ла Лус, Сесар (90) — кубинский музыкант и композитор .
 Сайфутдинов, Дамир Шамилевич (51) — старший тренер сборной России по спидвею, завоевавшей бронзовые медали Кубка мира 2012 года, отец Эмиля Сайфутдинова .
 Соколов, Алексей Алексеевич (102) — старейший десантник России .
 Стокман, Жак (74) — бельгийский футболист .
 Франклин, Фредерик (98) — британо-американский артист балета, партнёр Александры Даниловой, Алисии Марковой, Тамары Тумановой .
 Хамраев, Бахтиёр (58) — узбекский правозащитник .

3 мая 

 Безденежный, Анатолий Дмитриевич (75) — солист Липецкой филармонии, народный артист РСФСР .
 Блау, Херберт (87) — американский театральный режиссёр .
 Брукс, Седрик (70) — ямайский саксофонист из группы «The Skatalites» .
 Вукелич, Бранко (55) — хорватский политик, министр экономики, труда и предпринимательства (2003—2008), министр обороны Хорватии (2008—2010) .
 Дрюэтт, Брэд (54) — австралийский теннисист, исполнительный директор и президент Ассоциации теннисистов-профессионалов .
 Картер, Кит (88) — американский пловец, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) на дистанции 200 метров брассом .
 Керн, Дэвид (103) — американский фармацевт, создатель ораджела .
 Уваров, Андрей Васильевич (35) — первый заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы; застрелен в Орле .
 Чадри Зульфикар Али — прокурор, государственный обвинитель по делу об убийстве бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто; убийство .

2 мая 

 Акс, Петер (86) — немецкий зоолог .
 Воядзис, Лифтерис (68) — греческий актёр .
 Жилин, Виталий Александрович (63) — российский военный историк и писатель, доктор исторических наук, генерал-лейтенант .
 Кей, Эдди (86) — американский джаз-саксофонист .
 Макфадден, Джозеф Патрик (65) — американский католический епископ Гаррисберга (2010—2013) .
 Мащенко, Николай Павлович (84) — советский, украинский кинорежиссёр, народный артист УССР, лауреат Государственной премии Украины, бывший генеральный директор Киевской киностудии художественных фильмов имени А. П. Довженко .
 Омер, Двора (80) — израильская детская писательница .
 Санфилиппо, Сильвестр (87) — американский врач, впервые описавший разновидность мукополисахаридоза, получившую название Синдром Санфилиппо .
 Селвидж, Сид (69) — американский блюзовый музыкант .
 Твигг, Рег (99) — британский солдат, последний военнопленный, участвовавший в строительстве Дороги Смерти .
 Турина, Иван (32) — хорватский футболист, вратарь АИК .
 Урфер, Зельма (85) — швейцарская актриса и писательница .
 Ханнеман, Джефф (49) — американский гитарист и один из основателей американской трэш-метал-группы Slayer; печёночная недостаточность .
 Хэш, Фред (65) — менеджер экс-чемпиона мира по боксу Олега Маскаева .
 Шепелев, Лев Викторович (76) — российский художник, народный художник России, вице-президент Академии художеств, бывший ректор Суриковского института .
 Штильке, Карин (99) — немецкая фотомодель .

1 мая 
 Броушек, Антонин (71) — чешский поэт и литературный критик .
 Буховцев, Борис Семёнович (79) — российский спортивный журналист .
 Гулый, Иван Михайлович (72) — украинский предприниматель-аграрий, Герой Украины (2008) .
 Гусов, Кантемир Николаевич (64) — доктор юридических наук, профессор; действительный член Академии социальных наук; президент Российской ассоциации трудового права и социального обеспечения; председатель Юридического комитета РФС .
 Келли, Крис (34) — американский рэп-музыкант из рэп-дуэта «Kris Kross», передозировка наркотиков .
 Моллика, Массимо (83) — итальянский актёр .
 Пардекопер, Пит (92) — нидерландский учёный-языковед .
 Племельден, Пьер (60) — французский футболист и тренер .
 Петраш, Юрий Григорьевич (82) — советский и российский исламовед, философ. 
 Сатторов, Абдуджаббор (66) — таджикский политик и деятель образования, председатель Госкомитета по делам молодёжи спорта и туризма Республики Таджикистан (1991—1992), первый ректор Российско-Таджикского (Славянского) университета (1996—2006) .
 Сегай, Михаил Яковлевич — советский и украинский правовед.
 Уильямсон, Джон (94) — американский бизнесмен, генеральный директор «Williams Companies» (1949—1979) .
 Шуленбург, Лутц — немецкий журналист и издатель .
 Юдкаев, Джоб (78) — таиландский политик и экономист